Оклахома Стэйт Ковбойз () — баскетбольная команда, представляющая университет штата Оклахома в Стиллуотере в первом баскетбольном мужском дивизионе NCAA. Располагается в Стиллуотер (штат Оклахома). В настоящее время команда выступает в конференции Big 12. С 1938 года «Ковбойз» играют домашние игры на арене «Галлахера-Айба-арена». До 1957 года университет, который представляет баскетбольная команда, назывался Колледж Оклахомы A&M, а сама команда выступала под названием «Эггис».

16 апреля 2008 года главным тренером «Ковбойз» стал Брэд Андервуд, который сменил на этом посту Тревиса Форда.

Достижения 
 Чемпион NCAA: 1945, 1946
 Полуфиналист NCAA: 1945, 1946, 1949, 1951, 1995, 2004
 Четвертьфиналист NCAA: 1945, 1946, 1949, 1951, 1953, 1954, 1958, 1965, 1995, 2000, 2004
 Участие в NCAA: 1945, 1946, 1949, 1951, 1953, 1954, 1958, 1965, 1983, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2017
 Победители турнира конференции: 1983, 1995, 2004, 2005
 Победители регулярного чемпионата конференции: 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1942, 1944, 1945, 1946, 1948, 1949, 1951, 1953, 1954, 1965, 1991, 2004

Примечания

Ссылки 
 Voices of Oklahoma interview with Eddie Sutton. First person interview conducted with Eddie Sutton on September 30, 2010. Original audio and transcript archived with Voices of Oklahoma oral history project.

Спортивные клубы Оклахомы